La palabra Chaitén puede estar vinculada o referida a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia 
 Chaitén, comuna de Chile.

Vulcanismo 
 Chaitén, volcán ubicado cerca de la comuna homónima.
 Erupción del volcán Chaitén de 2008.

Miscelánea 
 Aeródromo de Chaitén, es el ubicado al sureste del centro de Chaitén, Chile.